Diòpites (en llatí Diopeithes, en grec antic Διοπείθης) fou un general atenenc pare del poeta Menandre d'Atenes.

Va ser enviat al Quersonès traci cap a l'any 344 aC al front d'un cos de colons atenencs (κληροῦχοι "clerucs") que van disputar els límits amb els habitants de Càrdia que tenien el suport macedoni; els atenencs van demanar un arbitratge però Càrdia ho va rebutjar i Filip II de Macedònia va enviar tropes que van assolar el districte marítim de Tràcia que va quedar sota domini macedoni mentre Filip va anar a l'interior del país on va lluitar contres els reis Teres II i Cersobleptes I.

Filip es va queixar a Atenes i Diòpites va ser atacat pel partit macedoni tant per la seva agressió a territori sota influència macedònia com pels seus mètodes (mitjans expeditius amb ajut de mercenaris); va ser defensat per Demòstenes el 341 aC i la defensa va ser un èxit doncs va poder conservar el seu comandament. El discurs de Demòstenes encara es conserva: Περὶ τῶν ἐν Χερροονήσῳ (Sobre les coses del Queronès).

Durant la guerra entre el Regne de Macedònia i Bizanci l'any 340 aC, Diòpites va tornar a envair territori macedoni a Tràcia i va ocupar les ciutats de Cròbile (Crobyle) i Tiristasis, i va esclavitzar els seus habitants. L'ambaixador enviat per negociar el seu alliberament, Amfiloc, va ser capturat en violació de totes les lleis internacionals i va haver de pagar nou talents per ser alliberat.

El conflicte amb Macedònia va suposar a Diòpites l'aliança del rei Artaxerxes III de Pèrsia que li va enviar alguns regals valuosos, segons diu Aristòtil, però quan van arribar, Diòpites ja havia mort, cap a l'any 339 aC.

Referències 

Generals atenencs de l'antiguitat
Militars atenencs del segle IV aC